Rönnebeck bezeichnet:

 Rönnebeck, Ortsteil von Blumenthal, Stadtbezirk Bremen-Nord
 Rönnebeck (Sonnenberg), Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Rönnebeck (Osterburg), Ortsteil der Stadt Osterburg (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Rönnebeck (Seeve), rechter Zufluss der Seeve südlich von Horst (Seevetal), Gemeinde Seevetal, Landkreis Harburg, Niedersachsen

Rönnebeck ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Rönnebeck (1885–1947), US-amerikanischer Bildhauer, Lithograph und Museumsdirektor deutscher Herkunft
 Günther Rönnebeck (1901–1986), deutscher Pädagoge und Ministerialbeamter
 Marie Rönnebeck (* 1981), deutsche Schauspielerin